Il gruppo della bitikleite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del granato.

Minerali del gruppo della bitikleite 
 Bitikleite
 Dzhuluite
 Elbrusite
 Usturite

Note 

Bitikleite